Ceelen ist der Familienname von
 Wilhelm Ceelen (1883–1964), Pathologe in Greifswald und Bonn
 Petrus Ceelen (* 1943), Gefangenenseelsorger